Хролы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Хролы — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Хролы — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Хролы — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Хролы — деревня в Островецком районе Гродненской области.

Украина 
 Хролы — село в Харьковском районе Харьковской области.